Zwiezda (Звезда) - z ros. gwiazda

 Zwiezda – radziecki, następnie rosyjski miesięcznik literacki, wydawany w Petersburgu
Zwiezda – moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 NPP Zwiezda – rosyjskie przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego
 OKB Zwiezda – radzieckie, następnie rosyjskie biuro konstrukcyjne rakiet lotniczych

Sport 
Zwiezda – stadion w Permie
Zwiezda Zwienigorod – żeński klub piłki ręcznej z Rosji
Zwiezda Moskwa – rosyjski klub hokeja na lodzie  
Zwiezda Riazań – rosyjski klub piłki nożnej 
Zwiezda Irkuck – rosyjski klub piłki nożnej 
Zwiezda Perm – rosyjski klub piłki nożnej 
Zwiezda-2005 Perm - rosyjski kobiecy klub piłkarski
Zwiezda-WDW Dmitrow – rosyjski klub hokeja na lodzie 
Zwiezda Sierpuchow – rosyjski klub piłki nożn
Zwiezda Dżyzak – uzbecki klub piłkarski